«Бедолага Джордж» — рассказ Роальда Даля. Также известен под названиями Джордж-Горемыка, Рыбка Джорджи, Джорджи-Порджи. Входит в сборник рассказов Kiss Kiss. Повествует о священнике Джордже, который страдает от преследований похотливых старых дев своего прихода.

Экранизации 
 «Непридуманные истории» сериал Великобритания (1979—1988). Режиссёр: Грэм Эванс. В ролях: Джон Алдертон, Джоан Коллинз.

Ссылки 
 http://www.imdb.com/title/tt0717445/

Произведения Роальда Даля
Литературные произведения по алфавиту
Рассказы 1959 года